Меджид Орудж оглы Агаев (; 1 января 1835, с. Тикябанд, Талышское ханство — 31 декабря 1978, с. Тикябанд, Азербайджанская ССР) — пастух, неверифицированный долгожитель.

Биография 
Согласно советским данным, Меджид Агаев родился в 1835 году в селе Тикябанд Талышского ханства (ныне Лерикский район Азербайджана).

В 1840-х на село напали разбойники и Агаев был взят в рабство в город Тегеран. Позже он был выкуплен и вернулся в родное село.

Начал трудовую деятельность в 1847 году. После Октябрьской Революции Меджид устроился работать в колхозе чабаном. С 1972 года на всесоюзной пенсии.

Депутат Лерикского районного совета. Председатель Совета Старейшин Азербайджана.

Старейший человек в СССР с 1973 по 1978 год.

Скончался в 1978 году в возрасте 143 лет.

Агаеву посвящён один из сюжетов выпуска № 127 тележурнала «Альманах кинопутешествий».

Семья 
Меджид Агаев в первый раз женился в начале 1860-х. От первой жены у Меджида восемь детей. Первая жена Агаева скончалась в результате эпидемии холеры.

Второй раз Меджид Агаев женился в 1905 году на 15-летней Кинаназ. От второй жены у Агаева семь детей.

Самый старший сын долгожителя родился в 1868 году. Самый последним ребёнком Агаева была дочь Ширинбады, она родилась, когда Агаеву было 104 года, в 1941 году.

См. также 
 Махмуд Эйвазов
 Ширали Муслимов

Примечания 

Депутаты районных советов Азербайджанской ССР
Долгожители Азербайджана
Чабаны Азербайджана